Helene Liebmann (1795-1859), een Duits componiste, pianiste en zangeres
 Kathy Liebert (1967), een Amerikaans pokerspeelster
 Reginaldus Libert, een 15e-eeuws Frans componist

Zie ook 
 Lebert (doorverwijspagina)